Geografia dels Estats Units:
 Nebraska, un dels estats dels EUA
 Nebraska City, a l'estat que li dona nom
 Nebraska (Indiana), localitat de l'estat d'Indiana

 Música: Nebraska és un disc de Bruce Springsteen